Dildo puede referirse a:

Dildo, una isla en la provincia canadiense de Terranova y Labrador;
Dildo, una ciudad en la isla de Terranova, Canadá;
Dildo Key, una isla localizada en el Parque nacional de los Everglades, EE.UU.;
DLD, una banda mexicana previamente llamada "Dildo".